Gand – comune del Belgio
Gand – fiume della Francia
Gand – specie aliena dell'universo di Guerre stellari
Adrien Gand – vescovo francese
Gale Gand – personaggio televisivo statunitense